Ранчо Каталина има више значења:

 Ранчо Каталина (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Каталина (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику